Oriana steht für:
 Oriana (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Die Oper Amadigi von Georg Friedrich Händel wurde in Hamburg unter dem Namen Oriana aufgeführt
 Oriana (Schiff, 1896), ein britisches Fischereischiff
 Oriana (Schiff, 1960), ein britisches Passagierschiff der Reederei P&O
 Oriana (Schiff, 1995), ein Kreuzfahrtschiff der P&O Cruises